Een verkeersweg:
N348 (België)
N348 (Frankrijk)
N348 (Nederland), zie Provinciale weg 348
N348 (Zwitserland)